Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але знялись через травми.
П'яті сіяні Вікторія Азаренко і Марія Кириленко виграли титул, у фіналі перемігши другу сіяну пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Жінки, парний розряд